Niemcy:
 Husen – dzielnica Lichtenau
 Husen – dzielnica Lübbecke

Osoby:
 Dan van Husen – niemiecki aktor
 Katja Husen – niemiecka polityk

Zobacz też:
 Kurl-Husen
 Hussen